Мулумба () — конголезьке ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Мулумба Лукожі (1943–1997) — заїрський політик
 Мабі Мулумба (1941) — заїрський політик
 Ремі Мулумба (1992) — футболіст ДР Конго